Tugay ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „Brigade“.

Namensträger

Vorname 

 Tugay Kaçar (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Tugay Kerimoğlu (* 1970), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tugay Uzan (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Hulusi Fuat Tugay (1890–1967), türkischer Militär und Diplomat
 Mine Tugay (* 1978), türkische Schauspielerin

Siehe auch 
 Tuğay Adamcıl (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Türk İntikam Tugayı, eine paramilitärische ultra-nationalistische Organisation in der Türkei

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname

en:Tugay